Il singolare femminile dello  Swedish Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

María José Martínez Sánchez ha battuto in finale Caroline Wozniacki 7–5, 6–4.

Teste di serie

  Caroline Wozniacki (finale)
  Dominika Cibulková (quarti)
  Flavia Pennetta (semifinali)
  Kaia Kanepi (primo turno)

  Sorana Cîrstea (secondo turno)
  Anastasija Pavljučenkova (secondo turno) 
  Carla Suárez Navarro (quarti)
  Iveta Benešová (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Swedish Open 2009